Das Herreneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1937 war ein Tenniswettbewerb in Toronto.

Ergebnisse 
Bis zum Achtelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quelle 
 The Montreal Gazette (auf https://google.news/newspapers), Ausgaben vom 27. Juli bis 2. August 1937

Anmerkungen 

Tennisturnier in Toronto
Tennisturnier 1937